"Lejos de Frin" es un libro escrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino. Es la secuela del libro "Frin". Es el 2º libro de Luis más largo (después de El ciudadano de mis zapatos), con 400 páginas.

Fue publicado por la Editorial Alfaguara en Perú, Sudamérica y España en el 2005. En Sudamérica en su serie naranja (para niños de 10 años en adelante) y en México en la serie azul (Alfaguara juvenil). Fue ilustrado por O'Kif y MG.

Es llamado "Lejos de Frin", porque Alma se muda a otra ciudad, muy lejos del pueblo de Frin.

Historia 
El libro ubica su historia varios meses después del final de "Frin". Lynko y Frin jugaban a escupir desde el techo de la casa de Frin (y accidentalmente al coche del profesor de Educación Física, cuyo coche tuvieron que lavar), cuando Alma y Vera llegaron con la mala noticia de que Alma se tiene que mudar a un pueblo llamado Trescasas, muy alejado del pueblo de Frin, porque su mamá consiguió trabajo.

Entonces Frin decide hacer todo lo posible para poder estar siempre con Alma, como conseguirle trabajo en la empresa del papá de Lynko, y casar a Elvio con su mamá. Cuando Alma ya está en Trescasas, Frin decide hacer una rifa para poder comprar una computadora y así chatear siempre con ella, pero la rifa falla por no hacer cuentas, entonces sus amigos, sin autorización de Frin, compran una computadora con la empresa de Ferraro, el peor enemigo de Frin. Esto provoca que Frin se vuelva esclavo de Ferraro, haciéndole sus tareas y sus exámenes, hasta que Frin se harta. De todas formas, Frin prefiere escribirle cartas a Alma, a puño y letra, que chatear.

En el libro, Arno también decide fugarse de su casa, y viajar con un circo a San Francisco, donde al final no es admitido, y pasar algunos días en la casa de Frin. Y, cuando Frin y Lynko deciden arruinar un espectáculo de ópera que organizaba la escuela (Aida, de Giuseppe Verdi), un nuevo profesor de música llega a la escuela para organizar otro espectáculo de baile y música que gusta a los chicos de la escuela. Cuando los alumnos se sentían cómodos con el nuevo profesor y emocionados por las vísperas de la ceremonia del fin del año escolar, el antiguo profesor vuelve y tira los planes de Frin y los alumnos. Ahora, Frin intentará hacer que se vuelva a representar el espectáculo del nuevo profesor, en donde Frin cantaría una canción de su invención, escrita para Alma. Alma le avisa a sus amigos que se muda a Nulda, cerca de sus abuelos pero va a seguir yendo a la misma escuela que sus amigos.

Sucesos reales mencionados 
Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, donde aviones derrumbaron las Torres Gemelas. Fueron mencionadas cuando Frin se sintió triste por la ida de Daniel. Los siguientes acontecimientos también fueron mencionados ahí mismo:
El choque de trenes en la estación Atocha en Madrid, el 11 de marzo del 2004.
La Guerra de Vietnam.
El hambre, guerras y guerrillas en África.
La llegada del hombre a la Luna, el 19 de julio de 1969. Fue mencionada por Luis cuando estaba Frin por subir al escenario. Cuando se dijo que ocurrió cuando Luis tenía unos años menos que Frin, y teniendo en cuenta que Pescetti nació el 15 de enero de 1958, se calcula que Frin tiene unos 13 o 14 años.

"Inútil insistir" 
Este nombre no sólo se refiere al grupo formado por Frin y Daniel, sino también a:
Los primeros conciertos que daba para adultos en "cafés concerts" de Argentina.

Una serie de conciertos que se dan en el Teatro Metropólitan, de Buenos Aires, Argentina, durante junio, julio, agosto y septiembre del 2007, con Alfaguara.

Una vez, dijo en su programa de radio Hola Luis, que si no tuviera ese nombre su programa de radio, le pondría "Inútil insistir".

Pero, ¿Por qué "Inútil insistir"? Aparte de ser una frase que dijo al fingir un ataque de enojo, es porque a veces, es inútil insistir sobre algunas cuestiones que inquietan a los niños.

Véase también 

Frin

Lugares que han visitado Frin y sus amigos

Enlaces externos 

Capítulo #1

Obras infantiles
[[Categoría:Libros de Luis Pescetti]ñ

Descargar PDF